Search and destroy (in italiano Ricerca e distruzione o Individuazione e distruzione) – tattica militare impiegata dalle unità da combattimento del United States Army e del United States Marine Corps durante il periodo 1965-1968 (cosiddetta fase dell'Escalation) della guerra del Vietnam

Cinema
Il mio scopo è la vendetta (Search and Destroy) – film statunitense del 1979 diretto da William Fruet
Search and Destroy (Search and Destroy) – film statunitense del 1988 diretto da J. Christian Ingvordsen
Cerca e distruggi (Search and Destroy) – film statunitense del 1995 diretto da David Salle

Musica
Search and Destroy – singolo della band statunitense The Stooges
Search and Destroy – singolo della band statunitense Thirty Seconds to Mars